Nieuw-Engeland of Nieuw Engeland kan verwijzen naar:

 Nieuw Engeland (Amsterdam), een gebouw in Amsterdam, rijksmonument
 Nieuw Engeland (Hoogvliet), een wijk in het noorden van de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet
 Nieuw Engeland (Utrecht), een buurt in Utrecht

Zie ook: New England
 New England (Verenigde Staten), oude Nederlandse naam Nieuw-Engeland, benaming voor de staten in het noordoosten van de Verenigde Staten
 New England (Australië), een regio in het noordoosten van de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales
 New England (band), een muziekgroep uit New England (VS)
 New England (New England album), debuut muziekalbum van de gelijknamige band